AN – oznaczenie kodowe Antyli Holenderskich według ISO 3166-1
 An (Anu) – bóstwo sumeryjskie (bóg nieba)
 An – oznaczenie radzieckich samolotów Antonow
 An – wspólny symbol aktynowców
 an – przedimek nieokreślony w języku angielskim
 an – litera alfabetu gruzińskiego, przybierająca postać litery ა
 an – kod języka aragońskiego według ISO 639
 .an – krajowa domena internetowa Antyli Holenderskich

fi:Ann